Dorota Gardias (ur. 1980) – prezenterka i dziennikarka
 Dorota Gardias (ur. 1963) – pielęgniarka i działaczka związkowa